Большое Псеушхо, Большое Псеушко ( — «голубая река (вода)», где псы — «река (или вода)», а (у)шхъо — «голубая») — топоним в России.

 Большое Псеушхо — аул в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Большое Псеушхо — горная вершина (1100 м) на Северо-Западном Кавказе, одна из наиболее высоких точек Туапсинского района.

Примечания

См.также 

 Большой Псеушхо